Frohnhausen ist der Name folgender Orte in Deutschland:

in Hessen:
 Frohnhausen (Battenberg), Stadtteil von Battenberg (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Frohnhausen (Dillenburg), Stadtteil von Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis
 Frohnhausen (Gladenbach), Stadtteil von Gladenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf

in Nordrhein-Westfalen:
 Frohnhausen (Brakel), Ortsteil von Brakel, Kreis Höxter
 Frohnhausen (Essen), Stadtteil von Essen
 Frohnhausen (Fröndenberg), Ortsteil von Fröndenberg, Kreis Unna
 Frohnhausen (Hückeswagen), Ortsteil von Hückeswagen, Oberbergischer Kreis
 Frohnhausen (Netphen), Ortsteil von Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein

in Rheinland-Pfalz:
 Frohnhausen (Wüstung), Ort im Landkreis Birkenfeld

Siehe auch: 
 Fronhausen (Begriffsklärung)